

Перрісвілл — місто, штат Індіана
 Перрісвілл — селище, штат Огайо